Йохан Крік був чемпіоном попереднього року і успішно захистив свій титул, у фіналі перемігши Стіва Дентона з рахунком 6–3, 6–3, 6–2.

Того року матчі йшли до перемог у 3-х сетах (максимум 5 сетів) у перших двох колах, до перемог у двох сетах (максимум три сети) у 3-му і 4-му колах і до перемог у 3-х сетах решту турніру.

Сіяні гравці 
Сіяних гравців вказано нижче. Йохан Крік — чемпіон, для інших вказано коло, в якому вони вибули.

Сітка

Фінальна вісімка

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Посилання 
 Association of Tennis Professionals (ATP) – 1982 Australian Open Men's Singles draw 

1982 у тенісі
Відкритий чемпіонат Австралії з тенісу